Deutschboden (Betonung auf der zweiten Silbe) ist:
 Deutschboden (Zehdenick), ein Wohnplatz in Zehdenick, Brandenburg
 Deutschboden. Eine teilnehmende Beobachtung, Buch von Moritz von Uslar (2010)
 Nochmal Deutschboden. Meine Rückkehr in die brandenburgische Provinz, Buch von Moritz von Uslar (2020)
 Deutschboden (Film), deutscher Dokumentarfilm von André Schäfer (2014)